Amerikai Egyesült Államok
Olivet, Dél-Dakota állam Hutchinson megyéjének székhelye

 Franciaország
Olivet, település Loiret megyében
Olivet, település Mayenne megyében